Ístria — península no mar Adriático
 Istria (Constanța) — comuna romena
 183 Istria — asteroide
 NK Istra 1961 — clube de futebol da Pula, Croácia

Desambiguações de topônimos